Chimo peut désigner:
 Chimo, écrivain contemporain
 Chimo, groupe japonais
 Tracee Chimo, actrice américaine